The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring () — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика, разработанная американской компанией Surreal Software и изданная Black Label Games (подразделение Vivendi Universal Games) в 2002 году. На территории России и стран СНГ игра была издана и локализована на русский язык компанией Soft Club.

Сюжет 
Действие игры происходит во вселенной романа «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина. Сюжет игры полностью основан на сюжете первой книги, «Содружество кольца» (не на  экранизации), и представляет мир Средиземья и его персонажей глазами авторов. Игра охватывает все моменты книги, такие, как продажа дома Бильбо (после того, как тот отправляется в Раздол) и сюжетную линию с Томом Бомбадилом.

Персонажи 

 Фродо (в английской версии озвучил: Стив Стали; в русской версии озвучил: Евгений Писарев)
 Сэм (в англ. версии озвучили: Скотт Менвилл, Клифф Бродвей (в Xbox-версии); в русской версии — Дмитрий Полонский)
 Мерри   (в англ. версии озвучил: Куинтон Флинн; в русской версии — Дмитрий Филимонов)
 Пиппин (в англ. версии озвучил: Джеймс Арнольд Тейлор; в русской версии — Павел Сафонов)
 Арагорн (в англ. версии озвучил: Даран Норрис; в русской версии — Виктор Раков)
 Гимли (в англ. версии озвучил: Джеймс Хоран; в русской версии — Алексей Колган)
 Леголас (в англ. версии озвучил: Михаил Резис; в русской версии — Владимир Вихров)
 Гэндальф (в англ. версии озвучил: Том Кейн; в русской версии — Рогволд Суховерко)
 Боромир (в англ. версии озвучил: Джеймс Хоран; в русской версии — Виктор Бохон)
 Голлум (в англ. версии озвучил: Куинтон Флинн; в русской версии — Александр Леньков)
 Элронд (в англ. версии озвучил: Джим Пиддок; в русской версии — Алексей Колган)
 Бильбо (в англ. версии озвучил: Джим Пиддок; в русской версии — Александр Леньков)
 Том Бомбадил (в англ. версии озвучил: Даран Норрис; в русской версии — Виктор Бохон)
 Келеборн (в англ. версии озвучил: Стив Стали; в русской версии — Владимир Вихров)
 Галадриэль (в англ. версии озвучила: Дженнифер Хейл; в русской версии — Лариса Гребенщикова)
 Лобелия Саквилл-Бэггинс (в англ. версии озвучила: Дженнифер Хейл; в русской версии — Татьяна Шатилова)
 Златовика (в англ. версии озвучила: Кэт Соес; в русской версии — Елена Соловьева
 Орки (в англ. версии озвучил: Стив Блум)

История разработки 
Разработчиком игры является американская студия Surreal Software. В игре задействована последняя на момент разработки версия игрового движка Riot Engine, который ранее применялся в других проектах компании. Релиз состоялся в 2002 году.

Русская локализация игры проводилась компанией Soft Club и была выполнена на основе книжного академического перевода М. Каменкович и В. Каррика. В соответствии с этим официальным русским названием было избрано «Властелин колец. Содружество кольца» (в противовес «Братству кольца», как в некоторых других переводах, в том числе переводе одноименных фильмов). В озвучивании игры участвовало 14 актёров.

Игровой процесс 
Игра выполнена в жанре action-adventure. Геймплей игры построен на разведывании местности, общении с персонажами, боевых схватках. Также присутствуют стэлс-эпизоды (см. также «Стелс-экшен»), которые заключаются в необходимости бесшумно передвигаться, не привлекая внимания врагов и т.п. 

Игра ведется хоббитом Фродо, следопытом Арагорном и Гэндальфом.

Враги 
 Волки
 Пауки
 «Южане» в Бри
 Духи
 Варги
 Орки-лучники
 Орки-пехотинцы
 Урук-хай
 Тролли

Помимо рядовых врагов, которые встречаются на разных уровнях, в игре присутствуют такие боссы:
 Старая ива (босс на локации «Старый лес», атакует своими большими ветвями)
 Умертвие (босс на локации «Могильники», испускает ядовитый дым, может зарываться под землю)
 Страж вод (босс на локации «Западные ворота Мории», пускает в игрока свои щупальца)
 Балрог (босс на локации «Мория» издалека пускает огненные шары, подходя поближе, атакует мечом)
 Назгул (босс на локации «Амон Хен», умеет летать верхом на монстре, пуская чёрное дыхание)

Рецензии и оценки 

Известный игровой сайт Absolute Games в своей рецензии оценил игру в 60 % с припиской «сносно». Положительно была оценена анимация и дизайн уровней:

Очаровательные ухоженные дорожки Шира, мрачные «средневековые» улочки Брыля, утекающие в никуда лесные тропинки или шикарные залы и переходы Мории, — все смотрится очень симпатично. Подходя к таинственному горному озеру, уже ждешь, что из него вот-вот вылезет лохнесское диво, а пробегая по узкому подземному мостику, невольно начинаешь высматривать знакомые по фильму очертания Барлога… Это ли не лучшая похвала игре?

Но далее рецензент негативно отзывается о технологических недостатках графики, об «отсутствии нормальной связи» между эпизодами игры и неудобной виртуальной камере, подводя итог словами: «симпатичная игрушка на один вечер; для поклонников Толкина — на два, не больше».

Журнал «Игромания» поставил игре 6,5 баллов из 10, сделав следующее заключение: «перед разработчиками стояла задача сделать игру максимально непохожей на „питерджексоновский“ фильм, и они выполнили ее с честью. Вот только Сэм теперь похож на кавказца. В остальном же перед нами — обычная полуаркадная поделка игровых ремесленников, которая уже наутро никому, кроме разве что любителей Средиземья, не вспомнится».

Положительно была оценена русская локализация игры. Согласно обзору в журнале «Игромания», «качество работы обходит английскую версию по всем параметрам — там такого высшего актерского пилотажа нет. Услышав перевод, в „Содружество кольца“ хочется играть!».

Интересные факты  
 
 Мага Гэндальфа в русской версии игры озвучивает Рогволд Суховерко, тот же актер, который озвучивал Гэндальфа во всех трех фильмах «Властелин колец» и играх The Hobbit (2003) и Lord of the Rings: War of the Ring (2003).

Примечания

Ссылки 
 

 

 

 

Игры для Game Boy Advance
Игры для Xbox
Игры для Windows
Игры для PlayStation 2
Компьютерные игры 2002 года
Игры о Средиземье
Компьютерные игры, разработанные Surreal Software